Jméno a příjmení Zdeněk Váňa nosí více osob:

 Zdeněk Váňa (atlet) (* 1939) – český sportovec, atlet
 Zdeněk Váňa (archeolog) (1924–1994) – český archeolog